Casablanca — cidade marroquina
Casablanca (Chile) — comuna chilena
Casablanca (filme) — filme estadunidense de 1942
Casablanca (produtora) — produtora de programas televisivos brasileira
Casablanca Records — gravadora estadunidense
Estádio La Casa Blanca — estádio de futebol equatoriano

Ver também

Desambiguações de topônimos